Enrique Piñeyro – produttore cinematografico argentino
 José Enrique Camilo Rodó Piñeyro – scrittore, saggista e politico uruguaiano
 Marcelo Piñeyro – regista cinematografico e sceneggiatore argentino
 Úrsula Sofía Piñeyro Reyes – cantante e attrice messicana